Dobrzany (plaats), plaats in Polen
 Dobrzany (gemeente), voormalige gemeente in Polen